Municipio de Rockfish puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rockfish (condado de Cumberland, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cumberland.
 Municipio de Rockfish (condado de Duplin, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Duplin.